Q1 oder Q 1 steht für:
 1. Quartal
 das erste Halbjahr der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe, siehe Gymnasiale Oberstufe #Qualifikationsphase
 1. Qualifying
 Q1 Energie, deutsches Tankstellen- und Energieunternehmen
 Bipyrrol Q1, Pyrrol-Derivat und natürlich vorkommendes „Umweltgift“
 Repliee Q1, japanischer Roboter
 Gymnote (Q 1), U-Boot der französischen Marine
 LNER-Thompson-Klasse Q1, britische Schlepptenderlokomotiven der Bauart D der London and North Eastern Railway
 PRR-Klasse Q1, US-amerikanische Prototyp-Schlepptenderlokomotive der Bauart 2CB2 der Pennsylvania Railroad
 SECR-Klasse Q1, britische Tenderlokomotiven der Bauart B2’ n2t der South Eastern and Chatham Railway
 SR-Klasse Q1, britische Schlepptenderlokomotiven der Bauart C h2

Siehe auch:
 Q1 Tower
 1Q

Q1